Bernhard Schümperli, né le  à Berne, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il a évolué au poste d’attaquant dans le championnat de Suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Palmarès 
 Champion de Suisse en 1991 et 1992 avec le CP Berne

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991 || CP Berne || LNA || 36 || 4 || 2 || 6 || 8 || 10 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1991-1992 ||  CP Berne  || LNA || 34 || 2 || 0 || 2 || 0 || 11 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| rowspan=2 | 1992-1993 || CP Berne || LNA || 22 || 2 || 0 || 2 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| HC Bienne  || LNA || 11 || 1 || 1 || 2 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1993-1994 || HC Bienne  || LNA || 35 || 5 || 5 || 10 || 6 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1994-1995 || HC Bienne  || LNA || 35 || 2 || 1 || 3 || 6 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| rowspan=2 | 1995-1996 || HC Bienne  || LNB || 33 || 9 || 5 || 14 || 44 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|  CP Berne || LNA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1996-1997 || HC La Chaux-de-Fonds || LNA || 45 || 14 || 18 || 32 || 18 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1997-1998 || SC Rapperswil-Jona || LNA || 40 || 6 || 5 || 11 || 16 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1998-1999 || SC Rapperswil-Jona || LNA || 45 || 11 || 12 || 23 || 32 || 5 || 4 || 0 || 4 || 2
|-
| 1999-2000 || SC Rapperswil-Jona || LNA || 39 || 9 || 11 || 20 || 22 || 11 || 1 || 3 || 4 || 14
|-
| 2000-2001 || SC Rapperswil-Jona || LNA || 44 || 8 || 12 || 20 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || SC Langnau || LNA || 41 || 7 || 7 || 14 || 28 || 10 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2002-2003 || SC Langnau || LNA || 39 || 3 || 7 || 10 || 43 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 48 || 9 || 6 || 15 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 44 || 4 || 7 || 11 || 10 || 11 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2005-2006 || Lausanne HC || LNB || 33 || 9 || 12 || 21 || 46 || 11 || 5 || 3 || 8 || 20
|-
| rowspan=2 | 2006-2007 || HC Thurgovie || LNB || 23 || 9 || 12 || 21 || 36 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Lausanne HC || LNB || 11 || 4 || 5 || 9 || 8 || 11 || 1 || 5 || 6 || 10
|-
| 2007-2008 || HC Ajoie || LNB || 47 || 11 || 19 || 30 || 46 || 14 || 2 || 6 || 8 || 6
|-
| 2008-2009 || HC Ajoie || LNB || 37 || 5 || 16 || 21 || 32 || 10 || 2 || 1 || 3 || 28

| 558 || 87 || 94 || 181 || 237  || 96 || 11 || 10 || 21 || 48 

| 184 || 47 || 69 || 116 || 212  || 49 || 10 || 16 || 26 || 66

Notes et références 

Naissance en janvier 1972
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Thurgovie
Naissance à Berne
Sportif bernois